Cambridge Spitsbergen Expedition steht für:

 Cambridge Spitsbergen Expedition (1938)
 Cambridge Spitsbergen Expedition (1949)
 Cambridge Spitsbergen Expedition (1967)